Артига:
 Артига — коммуна во Франции, регион Окситания.
 Артига, Эдуар (1906—2001) — французский фехтовальщик-шпажист.